Террамары:
 Террамары () — местное название для холмов из чернозема в долине реки По (Северная Италия).
 Террамары — современное название древних посёлков-крепостей на подобных (см. выше) холмах.
 Террамары, Культура террамар(е) — значительная археологическая культура бронзового века в Северной Италии, расцвет — вторая половина 2-го тыс. до н. э.